Ел Салитре Гранде има више значења:

 Ел Салитре Гранде (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре Гранде (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику